Le championnat de France de water-polo féminin Pro A.
 Le championnat de France de water-polo masculin Pro A.

Voir aussi 
 
 Le water-polo.